Нижче наведено список 155 муніципалітетів провінції Козенца. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Козенца